

Localidades

Pombalinho (Golegã), freguesia da Golegã 
Pombalinho (Santarém), freguesia que saiu na integra do município de Santarém para o município da Golegã  
Pombalinho (Soure), antiga freguesia de Soure

Desambiguação